Зелепу́кин — фамилия.

Известные носители:
 Зелепукин, Валерий Михайлович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Зелепукин, Иван Григорьевич (1924—1993) — Герой Советского Союза.
 Зелепукин, Максим Игоревич (род. 1979) — российский футболист.
 Зелепукин, Николай Павлович (1917—1993) — советский шахматный композитор и деятель украинского шахматного движения.

См. также 
 Зелепухин